Specialista di slopestyle, big air e halfpipe, ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 si è aggiudicata la medaglia d'oro nel big air e nell'halfpipe, oltre alla medaglia d'argento nello slopestyle, rappresentando la bandiera dei padroni di casa.

Biografia 
Nata a San Francisco da padre statunitense e madre cinese, Gu Ailing inizia a competere rappresentando gli Stati Uniti. Nel 2018 disputa a Cardrona i campionati mondiali juniores ottenendo due quinti posti nello slopestyle e nell'halfpipe. Nel novembre dello stesso anno debutta pure in Coppa del Mondo prendendo parte alla gara di slopestyle svoltasi nelle Alpi dello Stubai, in Austria.

Nel giugno 2019, all'età di 15 anni, Gu annuncia di avere ufficialmente ottenuto la cittadinanza cinese, cominciando quindi a competere sotto la nuova bandiera del Paese asiatico. Ai Giochi olimpici giovanili di Losanna 2020 la sciatrice sale sul podio in tutte le sue tre specialità, guadagnando complessivamente due ori nel big air e nell'halfpipe, e un argento nello slopestyle.

Ancora diciottenne, disputa le sue prime Olimpiadi invernali a Pechino 2022, cogliendo contestualmente la vittoria di due ori olimpici nella sua carriera, ottenuta nella disciplina del big air e nell'halfpipe.

Palmarès

Olimpiadi 
 3 medaglie:
 2 ori (big air e halfpipe a )
 1 argento (slopestyle a )

Mondiali 
 3 medaglie:
 2 ori (slopestyle e halfpipe ad Aspen 2021)
 1 bronzo (big air ad Aspen 2021)

Winter X Games 
 3 medaglie:
 2 ori (slopestyle e superpipe ad Aspen 2021)
 1 bronzo (big air ad Aspen 2021)

Coppa del Mondo 
 Vincitrice della Coppa del Mondo generale di freestyle nel 2022
 Vincitrice della Coppa del Mondo di halfpipe nel 2022
 Miglior piazzamento nella Coppa del Mondo di slopestyle: 3ª nel 2019
 Miglior piazzamento nella Coppa del Mondo di big air: 4ª nel 2022
 14 podi:
 10 vittorie
 3 secondi posti
 1 terzo posto

Coppa del Mondo - vittorie 

Legenda:
SS = slopestyle
HP = halfpipe
BA = big air

Giochi olimpici giovanili 
 3 medaglie: 
 2 ori (big air e halfpipe a Losanna 2020)
 1 argento (slopestyle a Losanna 2020)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sino-americani
Studenti dell'Università di Stanford